Fall to Pieces – singolo dei Velvet Revolver del 2004, dall'album Contraband
 Fall to Pieces – singolo di Avril Lavigne del 2005, dall'album Under My Skin
 Fall to Pieces – album di Tricky del 2020